Het ATP-toernooi van Saint-Vincent 1989 (met de officiële naam Campionati Internazionali Della Valle D'Aosta) werd gespeeld van 14 tot en met 20 augustus 1989. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Italiaanse stad Saint-Vincent. Franco Davín behaalde zijn eerste van in totaal drie eindzeges in het enkelspel op het hoogste niveau. De licentie van het toernooi ging over naar San Remo, dat in 1990 het ATP-toernooi van San Remo organiseerde.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema

Saint-Vincent
ATP-toernooi van Saint-Vincent